New Politics (en français « Nouvelles politiques ») peut faite référence à :

Politique 
, nom donné à l'idéologie du Parti démocrate américain pendant les années 1950
, nom anglophone de la faction de gauche du Nouveau Parti démocratique canadien
, un ancien think-tank britannique concerné par le renouveau démocratique et la participation aux élections, a fusionné avec Charter 88 pour former  en 2007.
New Politics Party ou Thai Social Democratic Party, un parti politique thaïlandais
, un parti politique ukrainien

Revue 
New Politics, un journal socialiste publié aux États-Unis depuis 1961.

Musique 
 New Politics, un groupe de rock danois
 New Politics, le titre de leur premier album sorti en 2010